Агнандия — греческий топоним. Может означать:

  — село в сообществе Александруполис во Фракии.
  — село в общине Каламбака в Фессалии.